Ogiva o arc ogival, arc típic de l'arquitectura gòtica
 Ogiva (arma), part davantera d'un projectil
 Ogiva (estadística), gràfica associada a una distribució de freqüència